Ženská dvouhra Jiangxi Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže nančchangského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čínská tenistka Tuan Jing-jing, kterou v úvodním kole vyřadila Arina Rodionovová.

Sedm z osmi nasazených vypadlo v prvních dvou kolech. Turnajová trojka Kristýna Plíšková skrečovala utkání druhé fáze, když si během výměny při manipulaci s větrákem pořezala prst. Ve stejném kole také skrečovala Tereza Martincová pro poranění břišního svalstva.
 
Vítězkou se stala druhá nasazená 31letá Číňanka Pcheng Šuaj, jež ve finále zdolala japonskou hráčku Nao Hibinovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji v následném vydání žebříčku WTA posunul na 23. místo, devět příček za kariérním maximem. Bývalá čínská světová jednička ve čtyřhře Pcheng již v Nan-čchangu vyhrála v roce 2014, kdy byl turnaj součástí série WTA 125s.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Jiangxi Open
Tenis v Číně v roce 2017
WTA Tour 2017